Леннарт Лильедаль (, 27 августа 1947) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции 1970-х гг. Серебряный призер чемпионатов Швеции 1970 и 1973 гг. В составе сборной Швеции принимал участие в трех шахматных олимпиадах (1970, 1972, 1974 гг.), двух командных первенствах мира среди студентов 1970 и 1974 гг. и ряде командных турниров северных стран.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Лильедаля в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Лильедаля на сайте 365Chess
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад